Барон Густав Фёдорович Пилар фон Пильхау (; 1793—1862) — генерал-лейтенант, директор Департамента военных поселений.

Биография 
Происходил из баронского рода Эстляндской губернии (генерал Густав Фёдорович утверждён в баронском достоинстве определением Правительствующего Сената от 28 ноября 1855 года). Родился 2 мая 1793 года.

В военную службу вступил 14 февраля 1812 года прапорщиком в 34-й егерский полк, в рядах которого принимал участие в отражении нашествия Наполеона в Россию. Отличился в арьергардных боях при Смоленске и Витебске, за что был награждён орденом св. Анны 4-й степени. За Бородинское сражение Пилар фон Пильхау получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом. В одном из сражений после перехода русской армии в контрнаступление он был ранен «пулею в брюхо, штыком в правую ногу».

По окончании Наполеоновских войн Пилар фон Пильхау перешёл в кавалерию, с 1817 года служил в лейб-гвардии Уланском Её Величества, Нежинском конно-егерском и Новгородском кирасирском полках. С 1827 года командовал Стародубовским кирасирским полком.

В 1831 году Пилар фон Пильхау принимал участие в подавлении восстания в Польше и за боевые отличия был награждён орденом св. Владимира 3-й степени и польским знаком отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени. 11 сентября 1831 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 4544 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

Вслед за тем, 10 апреля 1832 года, он был произведён в генерал-майоры и назначен начальником 1-го, 2-го, 3-го и 4-го кавалерийских округов Украинских военных поселений. 6 декабря 1844 года произведён в генерал-лейтенанты. В начале 1850-х годов назначен директором Департамента военных поселений.

В 1856 году вышел в отставку и поселился в своём имении Старая Водолага Валковского уезда Харьковской губернии. Там он и скончался 27 июня 1862 года.

У Густава Фёдоровича от брака с Варварой Ивановной Дуниной (1799—12.04.1890; похоронена в Ницце), дочерью генерала И. П. Дунина, было два сына. Николай был генерал-лейтенантом, Фёдор отставным майором и за отличие при штурме Карса в 1855 году был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

Брат Карл также был генерал-лейтенантом, командовал 1-й уланской дивизией.

Награды 
За свою службу Густав Пилар фон Пильхау был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святой Анны 3-й (с 1815 — 4-я) степени (1812 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени c бантом (1812 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1831 год)
 Польский знак отличия «За военное достоинство» 3-й степени (1831 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1837 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1839 год; императорская корона к этому ордену пожалована в 1845 году)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1851 год)
 Орден Белого орла (1855 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009. — С. 305.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. — , 1840. — С. 249.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 февраля. — , 1856. — С. 91.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Густав Фёдорович
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)